95. mužské a 29. ženské mistrovství Evropy ve vzpírání se konalo od 10. do 16. dubna 2016 v norském Førde.

Přehled medailí

Muži

Ženy

Související články 
 Vzpírání

Mistrovství Evropy ve vzpírání
Vzpírání v roce 2016
Vzpírání v Norsku